

Palmarès
Europei
Varsavia 2021: bronzo negli 82 kg

Collegamenti esterni